Der Mangel steht für:

 die Fehlerhaftigkeit eines Produktes, siehe Mangel (Qualität)
 das mengenmäßige Fehlen oder Verringern von etwas, siehe Mangel (Quantität), z. B. Geldmangel
 einen Begriff im Recht, siehe Mangel (Recht)
 eine Kategorie der Existenzphilosophie und steht dort für etwas Unerreichtes oder Verfehltes
 die Bezeichnung einer ungenügenden oder falsch zusammengestellten Ernährung, siehe Mangelernährung
 die Bezeichnung für Skorbut in der Seemannssprache

Die Mangel steht für:
 ein aus mehreren Rollen bestehendes Gerät, auch als Wäschemangel bezeichnet, siehe Mangel (Gerät)

Mangel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Michael Mangel (1800–1887), Musiker, Komponist, Philhellene und Organisator der Militärmusik im Königreich Griechenland
 Laurent Mangel (* 1981), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Mängel